Животът на Исус може да се отнася за:
 Книги
 Животът на Исус (Толедот Йешу), еврейски текст от 4-6 век;
 Животът на Исус (Хегел), съчинение на Георг Вилхелм Фридрих Хегел от 1796 г.;
 Животът на Исус (Давид Щраус), съчинение на Давид Щраус от 1835 г.;
 Животът на Исус (Ернест Ренан), есе на Ернест Ренан от 1863 г., първа книга от корпуса „История на ранното християнство“;
 Животът на Исус (Франсоа Мориак), есе на Франсоа Мориак от 1937 г.

 Други
 Животът на Исус (филм), филм на Брюно Дюмон от 1997 г.

Вижте също 
 Забавно Евангелие или Живота на Исус, памфлет от Лео Таксил